Сальвадо́р Химе́нес Марфи́ль (; род. 2 сентября 1985 года в Малаге) — испанский футболист, нападающий.

Карьера 
Адор начинал свою карьеру в «Малаге». Он участвовал в разных юниорских чемпионатах в составе своего клуба и был победителем юниорского чемпионата Испании в сезоне 2002/03. В том же сезоне нападающий дебютировал за основной состав «Малаги» в матче с «Мальоркой». После этого до 2006 года Адор не провёл ни одного матча за главную команду и выступал за «Малагу B». В период с 2006 по 2007 годы игрок провёл за «Малагу» всего шесть матчей и решил перейти в «Лорку», чтобы чаще играть. За год, проведённый в этой команде, форвард провёл 28 матчей и забил 4 гола. После «Лорки» Адор поиграл в Греции за «Агротикос» и нескольких скромных испанских клубах. В 2013 году играл в чемпионате Вьетнама за «Биньзыонг». Завершил карьеру в 2016 году в клубе «Атлетик» (Фуэнхирола) из Примеры Андалусии (пятой по значимости испанской лиги).

Достижения 
 Обладатель кубка Интертото (1): 2002

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на Futbolme 
 Профиль на Lapreferente 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Атлетико Малагеньо»
Игроки ФК «Лорка Депортива»
Игроки ФК «Агротикос»
Игроки ФК «Антекера»
Игроки ФК «Теруэль»
Игроки ФК «Олимпик» Хатива
Игроки ФК «Унион Эстепона»
Игроки ФК «Марбелья»
Игроки ФК «Биньзыонг»